Михаи́л Ю́рьевич Галу́зин (род. 14 июня 1960, Москва) — советский и российский дипломат. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации с 25 ноября 2022 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014).

Биография 
Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ (1983). Владеет японским и английским языками. На дипломатической работе с 1983 года.
 В 1983−1986 годах — сотрудник посольства СССР в Японии.
 В 1992−1997 годах — сотрудник посольства России в Японии.
 В 1999−2001 годах — заместитель директора Второго департамента Азии МИД России.
 В 2001−2008 годах — советник-посланник посольства России в Японии.
 В 2008−2010 годах — директор Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД России.
 С февраля 2010 по октябрь 2012 года — директор Третьего департамента Азии МИД России.
 С 11 октября 2012 по 29 января 2018 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Индонезии.
 С 16 октября 2012 по 29 января 2018 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кирибати по совместительству.
 С 25 октября 2012 по 29 января 2018 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Восточном Тиморе по совместительству.
 С 25 октября 2012 по 7 августа 2017 года — постоянный представитель Российской Федерации при АСЕАН по совместительству.
 С 15 марта 2013 по 29 января 2018 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Папуа — Новой Гвинее по совместительству.
 С 29 января 2018 по 25 ноября 2022 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Японии.
 С 25 ноября 2022 года — заместитель министра иностранных дел России. Курирует отношения со странами СНГ.

Семья 
Женат, есть сын.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (29 марта 2005).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (23 апреля 2008).
 Чрезвычайный и полномочный посол (16 декабря 2014).

Награды 
 Орден Александра Невского (23 июня 2020) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу
 Орден Дружбы (21 декабря 2016) — за большой вклад и проведение саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в городе Сочи в 2016 году.
 Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (2011).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте посольства России в Индонезии
 Биография на сайте МИД России 

Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Послы Российской Федерации в Японии
Послы Российской Федерации в Индонезии
Послы Российской Федерации в Восточном Тиморе
Постоянные представители Российской Федерации при АСЕАН
Послы Российской Федерации в Папуа — Новой Гвинее
Послы Российской Федерации в Кирибати
Главы департаментов МИД России
Чрезвычайные и полномочные послы России
Заместители министра иностранных дел Российской Федерации